Aqmola – denominazione assunta dal 1993 al 1998 dalla città di Astana, capitale del Kazakistan
Regione di Aqmola – regione del Kazakistan con capoluogo Kökşetaw.